Futbolnyj klub Kolos Kovalivka (ukrajinsky: Футбольний клуб «Колос» Ковалівка) je ukrajinský fotbalový klub sídlící ve vesnici Kovalivka.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Kovalivka s kapacitou 1 850 diváků po rekonstrukci v roce 2016.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky klubu 

Ukrajinské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 2012